Scheer (Baden-Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Scheer (heerlijkheid), een middeleeuwse heerlijkheid en burcht
 scheer, een klein rotsachtig eiland
 Scheer, onderdeel van een spijlbout als bevestigingsmiddel
 scheren, het verwijderen van haar op de huid door het af te snijden ter hoogte van de huid
 scheren of snoeien, het verwijderen van delen van planten

Personen 
 Andrew Scheer (1979), Canadees politicus
 Arnold-Jan Scheer (1947), Nederlands journalist, schrijver, televisie- en theatermaker en illusionist
 August-Wilhelm Scheer (1941), Duits hoogleraar en ondernemer
 Betty Scheer (1941-2006), Nederlands kunstenares
 Hermann Scheer (1944-2010), Duits politicus
 Karl Herbert Scheer (1928-1991), Duits sciencefictionschrijver
 Mary Scheer (1963), Amerikaans actrice
 Paul Scheer (1976), Amerikaans acteur, komiek, schrijver en regisseur
 Reinhard Scheer (1863-1928), Duits luitenant-admiraal
 Admiral Scheer, een voormalige zware kruiser, vernoemd naar Reinhard Scheer
 Robert Scheer (1936), Amerikaans journalist en columnist

Zie ook 
 Scheeren (doorverwijspagina)
 Scheers (doorverwijspagina)
 Schier (doorverwijspagina)
 Van der Scheer (doorverwijspagina)
 Scheer & Foppen